Рина́т Сагитья́нович Шамсу́тов () — советский и российский игрок в хоккей с мячом, полузащитник, заслуженный мастер спорта России (2006).

Карьера

Клубная 

Начал играть в хоккей с мячом в Первоуральске в 1982 году в детской команде «Буревестник», с 1984 года — в школе «Уральского трубника».

В сезоне 1988/89 пятнадцатилетний игрок дебютировал в команде мастеров, выступающей во второй по силе лиге чемпионата СССР — Первой лиге, а 1 декабря 1988 года забил свой первый мяч в ворота краснотурьинского «Маяка».

В декабре 1989 года перешёл в клуб «Динамо» (Алма-Ата). В это же период карьеры была возможность перейти и в московское «Динамо». В первом же сезоне за новую команду выиграл чемпионат СССР 1989/90.

После завершения игр чемпионата СССР 1990/91 в Высшей лиге, где алмаатинцы заняли только 11-е место, с февраля по март 1991 года провёл за команду «Уралец» (Уральск) заключительную часть сезона в Первой лиге.

В сезоне 1991/92 стал бронзовым призёром и лучшим бомбардиром чемпионата СНГ с 62-мя мячами. В матче с абаканскими «Саянами» 24 февраля 1992 года забил 10 мячей, повторив рекорды результативности Александра Сивкова и Евгения Агуреева.

В 1993 году, после двух проведённых игр в чемпионате России 1993/94, «Динамо» (Алма-Ата) снимается с чемпионата и Шамсутов уезжает Швецию, где 11 сезонов выступает за клубы высшего дивизиона Аллсвенскан, в лиге, где первой его командой в течение двух сезонов был «Кунгельв».

Следующие два сезона проводит в «Катринехольме».

После вылета клуба «Катринехольм» из высшего дивизиона чемпионата Швеции в 1997 году, переходит в «Сандвикен», клуб, известный своими консервативными взглядами, и не приглашавший до этого времени игроков из России. С этим клубом добивается наибольших успехов за всё время выступлений в Швеции. Побеждает в Кубке европейских чемпионов 1997 года и в Кубке мира по ринк-бенди 1997 года, доходит до финала плей-офф чемпионата Швеции 1998 года.

После сезона в «Сандвикене», возвращается на четыре сезона в вернувшийся в Аллсвенскан «Катринехольм».

В 2002 году получает приглашение в самый титулованый клуб Швеции — «Вестерос», где проводит два сезона и является одним из ведущих игроков.

В 2004 году возвращается в Россию, где в сезоне 2004/05 продолжает свои выступления за архангельский «Водник», с которым побеждает во всех турнирах сезона.

После победного сезона 2004/05 Шамсутов и ряд других ведущих игроков, составляющих костяк сборной России, покидают «Водник», в связи с заявлениями городских властей Архангельска о сокращении финансирования команды на предстоящий сезон, и переходят в московское «Динамо», которое по итогам сезона вернулось в Высшую лигу чемпионата России.

В «Динамо» проводит 10 сезонов, с которым семь раз побеждает в чемпионате России и шесть раз в Кубке России, побеждает в международных турнирах.

В 2015 году уезжает в Швецию, где продолжает выступления за «Тилльбергу», с середины сезона 2016/17 за стокгольмский АИК, выступающий в третьей по силе лиге чемпионата Швеции – Дивизионе 1. В следующем сезоне, исполняя обязанности играющего тренера, выходит с командой в Аллсвенскан, ещё через год помогает команде выйти в Элитсерию.

Сезон 2019/20 начинает в финском клубе «Нарукеря» из Пори.

В июне 2021 года перешёл в шведский клуб «Реттвик», вернувшийся в высший дивизион чемпионата Швеции.

В сборной страны 

На чемпионате мира среди юношей 1989 года в составе сборной СССР стал вице-чемпионом.

Вице-чемпион юниорского чемпионата мира 1992 года в составе сборной СНГ. Лучший бомбардир чемпионата (11 мячей), был признан лучшим нападающим и игроком турнира.

Участвовал в XII Международном турнире на призы Правительства России 1994 года в составе сборной Казахстана.

В составе сборной Казахстана на чемпионате мира 1995 года в США. Разрешение играть на мировом первенстве за Казахстан было получено от ФХМР и ФИБ. В матче за бронзовые медали команда Казахстана уступила сборной Финляндии при неоднозначном судействе норвежского рефери со счётом 2:3.

На следующем чемпионате мира в 1997 году выступал уже в составе сборной России, с которой стал обладателем серебряных медалей. В матче группового этапа со сборной Норвегии, забил в середине второго тайма два мяча, тем самым сведя исход встречи к ничейному результату 3:3. В том матче норвежцы набрали единственное очко за всё время противостояний со сборными СССР/России на мировых первенствах. В матче группового этапа и полуфинальной игре со сборной Казахстана забил в ворота уже бывшей для себя сборной два мяча. На чемпионате мира 1995 года в полуфинальном матче в составе сборной Казахстана забил два мяча в ворота сборной России — своей будущей сборной.

На победном для сборной России чемпионате мира 1999 года в Архангельске, где сборная завоевала свои первые золотые медали в новейшей истории, не участвовал из-за разногласий с новым главным тренером сборной России Владимиром Янко, но был в расширенном списке сборной.

Первую свою золотую медаль чемпиона мира завоевал на чемпионате мира 2001 года, который проводили совместно Швеция и Финляндия. Сборная России, в блестящем стиле переиграв в финале сборную Швеции со счётом 6:1, завоевала золотые медали чемпионата.

На чемпионате мира 2003 года в Архангельске стал вице-чемпионом.

В обновлённый состав сборной России для участия в чемпионате мира 2004 года, которые теперь проводились каждый год, вместе с рядом ведущих игроков, не попал.

На чемпионате мира 2005 года, проходившем в Казани, стал вице-чемпионом, был признан лучшим полузащитником и включён в символическую сборную турнира. На турнире играл с последствиями сотрясения мозга, полученном в матче группового этапа со сборной Швеции.

В декабре 2005 года победил во втором розыгрыше Суперкубка Европы, проходящем в финском городе Лаппенранта. Первый розыгрыш этого турнира, прошедший в феврале 2005 года, был посвящён 50-летию ФИБ.

Выступал на чемпионатах мира 2006 и 2008 годов, где завоевал золотые медали. На чемпионате мира 2007 года в Кемерово не выступал.

Следующим чемпионатом мира был турнир, прошедший в 2010 году в Москве, на котором сборная России в финальном матче уступила в дополнительное время извечным соперникам шведам со счетом 5:6.

Помимо выступлений на чемпионатах мира, принимал участие в турнирах на призы Правительства России, где побеждал в 2000 и 2002 годах, серебряный призёр турнира 1996 года.

Спортивные достижения 

 Чемпион СССР сезона 1989/90 года (в составе «Динамо» Алма-Ата).
 Чемпион России сезонов 2004/05 (в составе «Водник» Архангельск), 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2011/12, 2012/13 годов (в составе «Динамо» Москва).
 Обладатель Кубка России 2005 (весна) (в составе «Водник» Архангельск), 2005 (осень), 2006, 2008, 2011 (весна), 2011 (осень), 2012 годов (в составе «Динамо» Москва).
 Обладатель Суперкубка России 2013 (весна), 2013 (осень) годов (в составе «Динамо» Москва).
 Обладатель Кубка европейских чемпионов 1997 (в составе «Сандвикен», Швеция), 2004 (в составе «Водник» Архангельск), 2006, 2008 и 2009 годов (в составе «Динамо» Москва).
 Обладатель Кубка мира 2004 (в составе «Водник» Архангельск), 2006, 2007, 2013 годов (в составе «Динамо» Москва).
 Победитель Кубка чемпионов 2004 (в составе «Водник» Архангельск), 2006, 2008, 2013 годов (в составе «Динамо» Москва).
 Чемпион мира 2001, 2006 и 2008 годов.
 Серебряный призёр чемпионатов мира 1997, 2003, 2005 и 2010 годов.

 Был включен в список 22 лучших игроков сезона в 1992, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 годах.
 Лучший бомбардир чемпионата СНГ сезона 1991/92 года (62 мяча).
 Совладелец рекорда результативности чемпионатов СССР в одном матче — 10 мячей (24.02.1992 с «Саянами»)
 Лучший полузащитник чемпионата мира 2005 года.
 Символическая сборная чемпионатов мира 2005, 2006 годов.
 Символическая сборная Кубка мира 1997, 2006, 2008 годов.

Увлечения 

Принимает участие в любительских соревнованиях по гольфу.

Статистика выступлений

Клубная 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона 1999/2000.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль  на сайте ФХМР
 Профиль на сайте КХМ «Динамо-Москва»
 Профиль  на сайте bandysidan.nu
 Шамсутов, Ринат Сагитьянович  на сайте ФХМ СО
 Ринат Шамсутов: Алма-Ата осталась в сердце  // «Караван»
 Загадки Шамсутова // «Советский спорт»
 Новый вызов Шамсутова  // ФХМР

Родившиеся в Первоуральске
Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Заслуженные мастера спорта России
Игроки КХМ АИК
Игроки КХМ «Акжайык»
Игроки КХМ «Вестерос»
Игроки КХМ «Водник»
Игроки КХМ «Динамо» Алма-Ата
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Игроки КХМ «Катринехольм»
Игроки КХМ «Кунгэльв»
Игроки КХМ «Нарукеря»
Игроки КХМ «Реттвик»
Игроки КХМ «Сандвикен»
Игроки КХМ «Тилльберга»
Игроки КХМ «Уральский трубник»